Кіндзерявий-Пастух Яків Ількевич (*23 жовтня 1897, Залуга — †16 січня 1956, США) — військовий, повстанець, релігійний діяч.
 Сергій Кіндзерявий-Пастухів - український діяч діаспори, головний редактор видання Церква й життя.